Kossuth-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve.

 Kossuth-barlang, jósvafői fokozottan védett barlang.
 Kossuth-barlang, a Baradla–Domica-barlangrendszer köztudatba át nem ment elnevezése.